Яковково — название населённых пунктов в России:

 Яковково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Яковково — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Яковково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Яковково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.